Гвоздев, Владимир:
 Гвоздев, Владимир Алексеевич (род. 1935) — профессор, доктор биологических наук, академик РАН.
 Гвоздев, Владимир Матвеевич (род. 1947) — бригадир очистной бригады шахты «Распадская», Герой Социалистического Труда.